Скотланд има више значења:
 Округ Скотланд (Мисури)
 Округ Скотланд (Северна Каролина)
 Скотланд (Вирџинија)
 Скотланд (Индијана)
 Скотланд (Пенсилванија)
 Скотланд (Џорџија)
 Скотланд (Тексас)
 Скотланд (Јужна Дакота)